Гауліга Остмарк 1942/43 () — 32-й сезон австрійського чемпіонату і п'ятий сезон Гауліги. Чемпіоном вчетверте став клуб Ферст Вієнна.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Гауліга Остмарк 1942/43 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1942/43 на rsssf 
 Гауліга Остмарк 1942/43 на claudionicoletti 

1943
Австрія
Австрія